Pheidole argentina  — вид муравьёв рода  из подсемейства  (). Южная Америка (Аргентина, Alta Gracia, Sierra de Cordoba). Социальные паразиты вида . Длина самок 1,7 мм. Каста рабочих отсутствует. Самки обладают уникальным среди муравьёв признаком: усики 10-члениковые с хорошо развитой 1-члениковой булавой. Голова коричневато-жёлтая; мезосома, стебелёк и брюшко — серовато-коричневые. Стебелёк между грудкой и брюшком состоит из двух члеников: петиолюса и постпетиолюса (последний четко отделен от брюшка). Первоначально вид был описан аргентинским энтомологом Карлосом Брухом (; 1869—1943) в составе рода , который в 1973 году американский мирмеколог Уильям Браун (; 1922—1997) синонимизировал с . Вид назван по имени страны обнаружения типового экземпляра.

Примечания

Литература

Ссылки 

Pheidole
Животные, описанные в 1932 году
Насекомые Южной Америки
Эндемики Аргентины
Гнездовые паразиты